Oak Park ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Oak Park (Victoria)

in Großbritannien:
 Oak Park (Carshalton)

in den Vereinigten Staaten:
 Oak Park (Alabama)
 Oak Park (Arkansas)
 Oak Park (Florida)
 Oak Park (Georgia)
 Oak Park (Illinois)
 Oak Park (Indiana)
 Oak Park (Kalifornien)
 Oak Park (Maryland)
 Oak Park (Michigan)
 Oak Park (Minnesota)
 Oak Park (North Carolina)
 Oak Park (Ohio)
 Oak Park (Oregon)
 Oak Park (Pennsylvania)
 Oak Park (Tennessee)
 Oak Park (Virginia)
 Oak Park (Washington)

Siehe auch:
 Oak Park Heights
 Oak Park Township